Doppelgänger – copia spettrale o reale di una persona vivente

Cinema 
Doppia immagine nello spazio (Doppelgänger) – film del 1969 diretto da Robert Parrish
Alter ego (Doppelganger) – film del 1993 diretto da Avi Nesher
Doppelganger (Dopperugengâ) – film del 2003 diretto da Kiyoshi Kurosawa
Noi – film del 2019 diretto da Jordan Peele

Fumetto 
Doppelganger – personaggio Marvel Comics

Musica 
Doppelgänger – album dei Curve del 1992
Doppelganger – album di Kid Creole & The Coconuts del 1983
Doppelganger – album di MadMan del 2015
Doppelganger – album di Daniel Amos.

Televisione 
 Doppelganger – episodio di Un regno incantato per Zelda
 Due gocce d'acqua (Doppelgänger) – episodio della seconda stagione di NCIS - Unità anticrimine
 Il peso dell'innocenza (Doppelganger) – episodio della seconda stagione di Senza traccia
 Il sosia (Doppelganger) – episodio della prima stagione di Alias
 Il sosia (Doppelganger) – episodio della prima stagione di Profiler - Intuizioni mortali
 Istinto omicida (Doppelganger) – episodio della prima stagione di The Glades
 L'entità aliena (Doppelganger) – episodio della quarta stagione di Stargate Atlantis